Села:
 Шульгівка — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Шульгівка — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Шульгівка — Чернігівська область, Чернігівський район